Маруча́к — топоним:

 Маручак — река в Кемеровской области.
 Маручак — деревня в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Маручак (Меручак) — селение на северо-западе Афганистана.